Iordache:
 Adalbert Iordache (1919–1995)
 Eugen Iordache (1922–1988)
 Larisa Iordache (* 1996)
 Ștefan Iordache (1941–2008)
 Traian Iordache (1911–1999)
 Vasile Iordache (* 1950)
 Viorica Iordache (* 1971)